Killik, un cours d'eau d'Alaska, aux États-Unis située dans l'Alaska North Slope.

Autres 
 Le Secret des Killik est un roman de l'univers étendu de Star Wars écrit par Troy Denning publié initialement en 2005 ;
 Le killik, une espèce de Star Wars.